Jamie Oliver (kucharz)
 Jamie Oliver (muzyk)